Gara, férfikeresztnév
Földrajz
Gara, község Bács-Kiskun megyében
Gara, község Horvátországban
hasonló
Gára, a Naruto mangasorozat egy szereplője